Chevalet (peinture) : support servant à maintenir les toiles à la hauteur du peintre ;
 Chevalet (musique) : pièce permettant de séparer les cordes de la table d'harmonie des instruments à cordes ;
 Chevalet pliable : tréteau
 Chevalet (sciage bois) : support utilisé pour la découpe du bois ou des bûches, par scie ou tronçonneuse
 Chevalet (billard) : main gauche du joueur de billard portant la queue et posée sur le tapis est dénommé aussi comme tel. Bien entendu pour un gaucher, il s'agira de la main droite.
 Chevalet (torture) : instrument permettant le supplice de l'écartèlement ;
 Chevalet est aussi le nom donné aux chevalements.

Patronyme 

 Émile Chevalet (1813-1894), homme de lettres, journaliste, historien et librettiste français ;
 Michel Chevalet (1939- ), journaliste scientifique français.
 Virginie Chevalet (1984-), nageuse synchronisée française représentant le Paraguay.